Алекса́ндр Бро́дский:
 Бродский, Александр Иванович (1903—1984) — советский фотохудожник и журналист.
 Бродский, Александр Ильич (1895—1969) — советский физико-химик, академик АН УССР (1939), член-корреспондент АН СССР (1943), лауреат Сталинской премии.
 Бродский, Александр Иосифович (род. 1959) — российский философ, профессор СПбГУ.
 Бродский, Александр Маркович (род. 1942) — молдавско-израильский журналист и эссеист, поэт, переводчик, сценарист.
 Бродский, Александр Саввич (род. 1955) — российский архитектор, художник, сын С. Г. Бродского.
 Бродский, Александр Сергеевич (псевдоним Вознесенский, 1880—1939) — русский драматург, сценарист и педагог, поэт, переводчик, литературный критик.